Untereichen heißen folgende geographische Objekte:

 Untereichen (Altenstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenstadt, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Untereichen (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Untereichen (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil der Stadtgemeinde Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich